Küng ist der Familienname folgender Personen: 
 Carmen Küng (* 1978), Schweizer Curlerin
 Daniel Küng (* 1952), Schweizer Manager
 Dinah Lee Küng (* 1972), US-amerikanische Schriftstellerin
 Erhart Küng (auch Erhard Küng; um 1420–vor 1507), deutscher Steinmetz
 Hannes Küng (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Hans Küng (1928–2021), Schweizer Theologe und Buchautor
 Hans Küng (Fussballspieler) (* 1949), Schweizer Fußballspieler
 Julia Küng (* 2001), Schweizer Politikerin (Junge Grüne)
 Karl Küng (1864–nach 1931), Schweizer Uhrenfabrikant und Politiker
 Klaus Küng (* 1940), österreichischer Geistlicher, Bischof von St. Pölten
 Leonie Küng (* 2000), Schweizer Tennisspielerin
 Manuel Küng (* 1987), Schweizer Triathlet
 Max Küng (* 1969), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Mike Küng (* 1968), österreichischer Gleitschirmpilot
 Mirena Küng (* 1988), Schweizer Skirennläuferin
 Patrick Küng (* 1984), Schweizer Skirennläufer
 Rahel Küng (* 1991), Schweizer Triathletin
 René Küng (* 1934), Schweizer Bildhauer
 Robert Küng (* 1956), Schweizer Politiker (FDP)
 Stefan Küng (* 1993), schweizerisch-liechtensteinischer Radrennfahrer
 Susanne Küng (* 1988), Schweizer Fußballschiedsrichterassistentin
 Vincenz Küng (1764–1843), Schweizer Politiker und Richter
 Zita Küng (* 1954), Schweizer Organisationsberaterin und Frauenrechtsaktivistin

Küng steht für: 
 Küng Holding, Schweizer Mineralöl- und Automobilhandelsunternehmen